Багрецы — ранее существовавшая деревня в Шумилинском районе Витебской области Белоруссии. Была расположена на территории Николаевского сельсовета.
 
Деревня была расположена в 7 км к востоку от реки Западная Двина и деревни Николаево. В 17 км западнее районного центра Шумилино.
До революции 1917 года — фольварк в Полоцком уезде Витебской губернии Российской империи.

В 1920-е годы жители деревни начали переезжать в другие регионы, в частности, в Красноярский край.  деревня была полностью уничтожена и прекратила существование.

Примечания

Ссылки 
 Военно-топографическая карта Российской Империи 1846—1863 гг. Ряд XII, лист 8

Исчезнувшие населённые пункты Витебской области